La bataille de San Romano fait référence à :
 la bataille de San Romano, événement historique qui a opposé Florentins et Siennois, en , à la Torre San Romano.
 La Bataille de San Romano, le triptyque (dispersé) de Paolo Uccello, qui représente cet événement.
 La Bataille de San Romano est un roman de Raphaël Aubert.